Sinjār kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Sinjār, ås, Ninawa, 
 Sinjār (distriktshuvudort i Irak), Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar